Jelle Jelles Croles (1869-1936), Nederlands magistraat en Eerste Kamerlid
 Jelle Jelles Croles (1908-1991), Nederlands burgemeester en zoon van gelijknamig Eerste Kamerlid